Bluff City kan syfta på:

 Bluff City, Arkansas
 Bluff City, Kansas
 Bluff City, Tennessee